Diet for a New America – libro del 1987 di John Robbins
 Diet for a New America – film del 1991 basato sull'omonimo libro
 Diet for a New America – album del 2000 del gruppo musicale 58